Čović (Човић) bzw. Covic ist ein südslawischer Familienname, bekannte Träger des Namens sind:
 Ante Covic (Fußballspieler, Juni 1975) (* 1975), australischer Fußballtorhüter
 Ante Čović (* 1975), kroatischer Fußballspieler und -trainer (Hertha BSC)
 Dragan Čović, kroatischer Politiker
 Mehmedalija Čović, bosnischer Fußballspieler
 Milica Čović (* 1988), serbische Handballspielerin
 Nebojša Čović (* 1958), serbischer Politiker
 Nemanja Čović (* 1991), serbischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kovič